Det oktale talsystem er baseret på grundtallet 8, hvor vi normalt regner med grundtallet 10. Grundtallet angives ved at skrive det nedenfor tallet. I det oktale talsystem benyttes kun cifrene 0 til og med 7. Cifrene 8 og 9 er således ikke tilladte

Som i alle positionstalsystemer er pladsen længst til højre 'enerne'.
Den næste plads (som vi normalt kender som 10'erne) er så 'otterne', den næste igen 'fireogtresserne' (8 i anden).

Eksempler:
 108= 810
 308= 2410
 428= 3410
 1778= 12710

Talsystemet bruges sammen med det hexadecimale talsystem i computerne, der dybest set arbejder i det binære talsystem (2-talsystemet, der kun har cifrene 0 og 1). Det oktale talsystem er mere kompakt end det binære talsystem, idet der kun skal bruges et oktalt ciffer for hver 3 binære cifre. Fordelen ved det oktale talsystem frem for det hexadecimale er at man ikke skal 'opfinde' nye cifre, medens fordelen ved det hexadecimale talsystem er at det er endnu mere kompakt end det oktale.

Selvom hexadecimale tal er mere almindelige, kan oktale tal bruges i mange programmeringssprog. I programmeringssprogene C, C++ og Java skriver man således oktal tal ved at starte med cifferet 0. Således er 010 det samme som 8 i disse sprog. I UNIX kan filrettigheder angives med oktale tal.

Se også 
 Talsystem

Datalogi
Talsystemer